Nirvana har flere betydninger:
 Nirvana – en tilstand eller et stadie inden for buddhismen.
 Nirvana – en musikgruppe.
 Nirvana (Nirvana-album) – et opsamlingsalbum fra 2002 med gruppen Nirvane
 Nirvana (film) – en russisk spillefilm fra 2008 af Igor Volosjin